Feodora de Leiningen (en alemán, Feodora zu Leiningen; Amorbach, 7 de diciembre de 1807-Baden-Baden, 23 de septiembre de 1872) fue la única hija del príncipe Emico Carlos de Leiningen (1763-1814) y de la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld (1786-1861). Feodora y su hermano mayor, Carlos, III príncipe de Leiningen, fueron hermanos por parte de madre de la reina Victoria del Reino Unido, fruto del segundo matrimonio de su madre. Es antepasada matrilineal de Carlos XVI Gustavo de Suecia y de Felipe VI de España.

Biografía 

Feodora nació en Amorbach, en Baviera, el , hija de la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y de su esposo, Emico Carlos de Leiningen. Su padre murió en 1814.

El 29 de mayo de 1818 su madre se casó en segundas nupcias con el príncipe Eduardo de Hannover, duque de Kent, cuarto hijo del rey Jorge III del Reino Unido. En 1819, como era tradición en el Reino Unido, le fue concedido el título de duquesa. Cuando el embarazo de la duquesa estaba llegando a término, se trasladaron al Reino Unido para que el potencial heredero para la corona británica pudiera nacer en el Reino Unido.

Según todos los testimonios, Feodora disfrutó de una íntima relación con Victoria,  quien era devota de ella, aunque Victoria estaba resentida por el hecho de que Feodora era la única de unos pocos niños con los que se les permitía una interacción regular. A pesar de su cercanía, Feodora estaba deseando dejar su residencia en el palacio de Kensington permanentemente, pues su «único tiempo feliz fue cuando salía» con Victoria y su institutriz, la baronesa Louise Lehzen, cuando ella podía «hablar y parecer como ella quería».

Matrimonio 
A principios de 1828 en el Palacio de Kensington, Feodora contrajo matrimonio con el príncipe Ernesto I de Hohenlohe-Langenburg (1794-1860), un hombre al que solo había visto dos veces previamente. Después de su luna de miel, volvió a la Confederación Germánica, donde vivió hasta su muerte en 1872. La pareja vivió en el grande aunque poco confortable castillo de Langenburg. El príncipe Ernesto en ese momento ya no tenía posesión real sobre sus antiguos dominios ya que estos habían sido mediatizados a Wurtemberg en 1806. La princesa mantuvo durante toda su vida correspondencia con su hermana Victoria y se le concedió una pensión de £300 para cuando pudiera visitar Inglaterra. 

La hija menor de Feodora, la duquesa de Sajonia-Meiningen, murió a principios de 1872 de fiebre escarlatina, y la misma Feodora murió más tarde ese mismo año.

Descendencia
Feodora y Ernesto tuvieron seis hijos (tres varones y tres mujeres):

Retrato 
En 2019, la actriz inglesa Kate Fleetwood apareció como Feodora en la tercera temporada de la serie de televisión Victoria. En el programa, Feodora es representada como una intrigante, una hermana celosa que ha huido de Langenburg y rechaza volver a casa, aunque esto no es históricamente preciso.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Descendants of Queen Victoria's siblings

Nobles de Alemania del siglo XIX
Casa de Leiningen
Princesas de Hohenlohe-Langenburg
Casa de Hohenlohe-Langenburg